Mark Parsons (n. 1979) tennista canadese.
 Mark Parsons (n. 1986) allenatore di calcio inglese.